Heym ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heym (1808–1878), Theologe und Berliner Hofprediger
 Friedrich Wilhelm Heym, deutscher Büchsenmacher und Fabrikant
 Georg Heym (1887–1912), deutscher Schriftsteller, Großneffe des Theologen  Albert Heym
 Guido Heym (1882–1945), sozialistischer Politiker und Journalist
 Günter Heym (1923–2011), deutscher Jurist
 Inge Heym (Inge Wüste-Heym; * 1933), deutsche Schriftstellerin
 Karin Heym (* 1943), deutsche Schauspielerin

 Michael Heym (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Heym (Künstler) (* 1978), deutscher Künstler
 Michael Friedrich Erdmann Heym (1761–1842), deutscher Bürgermeister
 Oscar Heym (* 1967), deutscher Jurist und Schriftsteller, siehe Wolfgang Mueller (Schriftsteller)
 Ralf Heym (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Stefan Heym (1913–2001), deutscher Schriftsteller
 Stephen Heym († 1275), englischer Richter

Firmen
 Heym AG, deutscher Jagdwaffenhersteller aus Thüringen

Siehe auch:
 Haym
 Heim
 Haim
 Heyme
 Heymel